D35 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Diamond (D35), un destroyer de la classe Daring de la Royal Navy ;
 HMS Dragon (D35), un destroyer de Type 45 de la Royal Navy.

Médecine 
 Tumeur bénigne des glandes endocrines, autres et non précisées, d'après la classification internationale des maladies.

Routes 
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D35 reliant Hradec Králové à Lipník nad Bečvou.

Sport 
 Décision 35, une série monotype de catamaran de sport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres